Cornacchini ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Cornacchini (1686–1754), italienischer Bildhauer und Maler des Barock und Rokoko
 Giovanni Cornacchini (* 1965), italienischer Fußballspieler und -trainer